Строительный блок — строительный материал, применяемый для возведения конструкций зданий различного назначения.

Классификация 
По материалу:
 Кирпич
 Ячеистый бетон

Преимущества ячеистого бетона по сравнению с кирпичом:
 Лёгкость и быстрота в производстве
 Более высокие технические характеристики
 Меньшие затраты труда при возведении стен и лёгкость при эксплуатации
 Меньшая масса (позволяет существенно снизить нагрузку стен на фундамент)
 Долговечность, так как бетон от дождей и мокрого снега становится лишь прочнее, в отличие от керамического кирпича.

По назначению:
 Фундаментный Фундаментные блоки стеновые (ФБС) представляют собою прямоугольную армированную конструкцию. Изделия предназначены для сооружения конструкций любой степени сложности и функциональности. Материал изготавливается на заводах, поэтому он соответствует установленным стандартам качества и имеет следующие характеристики:
 Обеспечение звукоизоляции;
 Устойчивость к внешнему воздействию, подходит для монтажа в сейсмических зонах;
 Срок эксплуатации составляет не менее 50 лет;
 Не сложный и быстрый монтаж, нет необходимости использовать спецтехнику;
 Пожароустойчивость. Блоки фундаментные выполняются из тяжелого высококачественного бетона. Строение вспомогательно укреплено металлической арматурой. В список описываемых свойств фундаментного блока  следует отнести показатели:
 неразрушаемость изделия на формат сжатия – В12,5 (М150);
 прочность изделия – от 100 до 110 кг/см;
 плотность изделия – до 2400 кг/м3;
 морозостойкость изделия – F200;
 водонепроницаемость изделия – W2. ФБС различают несколько типов : ленточный, столбчатый, колонный, сплошной.
 Стеновой
 Черновой
 Лицевой
 Лицевой двухсторонний (для устройства заборов)
 Теплоизолирующий

По конструкции:
 Полнотелый
 Пустотелый — для уменьшения веса и уменьшения теплопроводности (с целью повышения теплотехнических параметров), сквозные пустоты в блоках позволяют устраивать скрытый армирующий каркас в теле стены или использовать их для прокладки скрытых коммуникаций или дополнительного утепления. Наличие пустот в определённой степени снижает прочность блока.

Стеновые блоки изготавливают с рифленой или гладкой фактурной лицевой поверхностью; по цвету наружный слой блока может быть неокрашенным или цветным из бетонной смеси с пигментами или с применением цветных цементов.

Для изготовления цветных блоков могут быть использованы органические и неорганические пигменты.

Применение

Производство 
Производство строительных блоков может осуществляться как на заводе-изготовителе так и непосредственно на стройплощадке.

Теплоэффективные блоки изготавливаются методом литья из лёгкого бетона на плотных и пористых заполнителях с теплоизоляционными вкладышами из вспененного или экструзионного пенополистирола или другого эффективного утеплителя и лицевого декоративного слоя из мелкозернистого бетона на плотных заполнителях.

Цена 
Розничная цена на строительные блоки определяется:
 тип блоков по назначению
 размер блока
 конструкция
 вид наполнителя, использованного при производстве

В настоящее время производство блоков очень выгодно ввиду высокого спроса из-за хорошего соотношения цены и качества.

Примечания 

Строительные материалы